Соту-Майор (Саброза) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Соту-Майор (Транкозу) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.